Betinho (músico) — líder da banda que tinha seu nome
 Betinho & Seu Conjunto — banda brasileira dos anos 1950
 Herbert José de Sousa — sociólogo brasileiro apelidado de Betinho
 Carlos Alberto Santos da Silva — futebolista brasileiro apelidado de Betinho
 Gilberto Carlos Nascimento — futebolista brasileiro apelidado de Betinho
 Bétinho — basquetebolista português

Desambiguações de epônimos